Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2011 war die 22. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf der Markenmeisterschaft fand am 1. Mai 2011 auf dem Hockenheimring statt. Das Saisonfinale wurde am 23. Oktober ebenfalls dort ausgetragen.

Insgesamt wurden in dieser Saison neun Läufe in Deutschland, in den Niederlanden und Österreich ausgetragen. Die Rennen fanden im Rahmenprogramm der DTM statt. Lediglich das fünfte Saisonrennen auf der Nürburgring-Nordschleife wurde zusammen mit dem Porsche Carrera World Cup während des 24-Stunden-Rennens durchgeführt.

Nachdem Erreichen des Vizetitels im Vorjahr gewann der Brite Nick Tandy in dieser Saison den Meistertitel mit 138 Punkten. Die ZF Sachs-Teamwertung gewann das Team Deutsche Post by tolimit.

Reglement

Fahrzeug 
Die Rennwagen vom Typ Porsche 911 GT3 Cup (Typ 997) stammten aus der Generation 2010 und 2011. Angetrieben wurden sie von einem 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit 450 PS (331 kW) und verfügten über ein sequenzielles Sechsgang-Schaltgetriebe. Das Gewicht war auf mindestens 1.200 Kilogramm festgesetzt. Einheitsreifen-Lieferant war der französische Hersteller Michelin. Alle Slick- und Regenreifen waren jeweils identisch und durften weder vorgewärmt noch chemisch behandelt werden. Pro Rennwochenende durften je zwei frische Slicks für Vorder- und Hinterachse verwendet werden. Regenreifen waren nicht mengenbegrenzt. Die Reifen wurden ausgelost und gekennzeichnet.

Ablauf eines Rennwochenendes 
2011 wurden neun Wertungsläufe als Rundstreckenrennen durchgeführt. Die Distanz eines Rennens lag bei rund 80 Kilometern (≈ 30 Minuten). Ein Rennwochenende bestand aus dem Training am Freitag, dem Qualifying am Samstag und dem Wertungslauf, dem eigentlichen Rennen, am Sonntag. Das Qualifying wurde innerhalb von 40 Minuten in zwei Sektionen abgehalten. Die 10 Schnellsten der ersten Sektion qualifizierten sich für Sektion zwei und fuhren somit um die Pole-Position. Die Rennen wurden stehend gestartet.

Wertung 
Es gab zwei Wertungen: einerseits die Fahrerwertung und andererseits die ZF Sachs-Teamwertung. Für die Meisterschaftswertung der Fahrer wurden alle im Verlauf der Saison gesammelten Punkte addiert. Es gab keine Streichresultate. Gaststarter waren nicht berechtigt, Punkte zu erzielen. Der Fahrer mit den meisten Punkten am Saisonende erhielt den Titel: „Meister Porsche Carrera Cup Deutschland 2011“. Für die ZF Sachs-Teamwertung wurden die Ergebnisse beider Fahrer eines Teams addiert. Die ersten 15 Fahrer erhielten Punkte im Schlüssel 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Beim Porsche World Cup auf der Nürburgring-Nordschleife wurden keine Punkte für die Teams vergeben.

Starterfeld 

Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 26 Fahrer in die Punktewertung.

ZF Sachs-Teamwertung 
Es kamen 11 Teams in die Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 20112011